Casey (Illinois)
Casey (Iowa)
Casey (canção)

Desambiguações de topônimos